Broscheit ist der Familienname von
Guido Broscheit (* 1968), deutscher Schauspieler
Thomas Broscheit (* 1957), deutscher Volleyballspieler